El nombre Danny ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Huracán Danny (1985);
Tormenta tropical Danny (1991);
Huracán Danny (1997);
Huracán Danny (2003).
Tormenta tropical Danny (2009);
Huracán Danny (2015);
Tormenta tropical Danny (2021)